Hotel Ukraina (Kijów)
 Hotel Ukraina (Moskwa)